Michael Douglas (ur. 1944) – amerykański aktor
 Michael Douglas (ur. 1971) – kanadyjski skeletonista